Termin Heler ima više značenja.

 Heler  je bio srpski i jugoslovenski treš metal/spid metal bend iz Beograda.
 Heler je reka u Nemačkoj.